Plaiuri ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Plaiuri (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Plaiuri (Cluj), Dorf im Kreis Cluj